Spiral — альбом джазового композитора и пианистки Хироми Уэхары, издан в 2006 году.

Об альбоме
Spiral записан совместно с басистом Tony Grey и ударником Martin Valihora под названием Hiromi's Trio. Представляет собой причудливую смесь классики и джаза.

Список композиций 
 Spiral (10:40)
 Open Door - Tuning - Prologue (10:16)
 Déjà Vu (7:45)
 Reverse (5:09)
 Edge (5:19)
 Old Castle, By the River, In the Middle of the Forest (8:20)
 Love and Laughter (9:20)
 Return of the Kung-Fu World Champion (9:39)
 Big Chill (Bonus track) (7:30)

Участники записи 
 Хироми Уэхара — Piano
 Tony Grey — Bass
 Martin Valihora — Drums

Примечания

Ссылки 

Альбомы Уэхары Хироми